DVT steht für:
 Dachverband für Verhaltenstherapie, deutscher Berufsverband
 Daten-Verarbeitung Tirol, IT-Dienstleister des Landes Tirol
 deep vein thrombosis, englisch für Thrombose tiefer Venen, siehe Thrombose
 Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine
 Digitale Volumentomographie, dreidimensionales, medizinisches Bildgebungsverfahren
 Deutscher Verband Tiernahrung
 De Havilland Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Phoenix Deer Valley Airport (IATA-Code)

Abkürzung